Sixto Brillantes sr., advocaat afgevaardigde en gouverneur van Ilocos en lid van de Filipijnse kiescommissie COMELEC;
 Sixto Brillantes jr., advocaat en gouverneur van Ilocos en voorzitter van de Filipijnse kiescommissie COMELEC.